Benoit puede referirse a:

 Chris Benoit, luchador canadiense.
 Pedro Benoit, arquitecto argentino.
 Benoit Benjamin, jugador de baloncesto estadounidense.
 Benoit Magimel, actor francés.
 Benoit Mandelbrot, matemático polaco.
 Benoit Peeters, historietista francés.
 Benoit Renard, pianista francés.
 Pierre L. G. Benoit, aracnólogo belga.